Огун може да се отнася за:
 Огун, божество в митологията на йоруба
 Огун (река), река в Нигерия
 Огун (щат), щат в Нигерия